Купата на УЕФА 1979/80 е 9-ото издание на този турнир. Настоящият сезон е определен като „немската година“. Всички пет представители на ФРГ достигат до четвъртфинал, а в полуфинала и финала играят само немски отбори. Никой от тези отбори не е отпаднал от негермански тим. Никоя друга страна не е имала подобна доминация в историята на турнира за купата на УЕФА.

Първи кръг

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1979/80
 Купа на носителите на купи 1979/80

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1979/80

Лига Европа